est la formule brute de plusieurs isomères.

 rhéinanthrone, numéro CAS 
 Flavone
 apigénine, numéro CAS 
 baicaléine ou 5,6,7-trihydroxyflavone, numéro CAS 

 Flavonol
 galangine, numéro CAS 

 Anthraquinone
 émodine ou 1,3,8-trihydroxy-6-méthyl anthraquinone, numéro CAS 
 aloé-émodine ou 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, numéro CAS 

 Isoflavone
 3',4',7-trihydroxy isoflavone ou 3-(3,4-dihydroxyphényl)-7-hydroxy-4h-chromén-4-one, numéro CAS 
 génistéine ou 4',5,7-trihydroxyisoflavone, numéro CAS 
 6,7,4'-trihydroxyisoflavone ou 6,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-4h-chromén-4-one, numéro CAS